Орбита може да се отнася за:
 Орбита във физиката и астрономията;
 Очна орбита в анатомията и офталмологията;
 БМТ „Орбита“ – бюро за младежки туризъм към ЦК на ДКМС през 70-те и 80-те години на XX век. Приватизирана през 1990-те години като ВМТ "Орбита"
 Орбита (вестник) – български седмичник за наука и техника, издание на ЦК на ДКМС, излизал между 1969 и 1991 (?)